Pedro Santiago Gallo (Santiago del Estero, 19 de agosto de 1857 - Choele Choel, 30 de noviembre de 1929) fue un estanciero y político argentino. Ejerció como Intendente del partido de Adolfo Alsina en tres ocasiones (entre 1891 y 1892, 1895 y 1897, y 1903) y como diputado provincial de la provincia de Buenos Aires entre 1897 y 1901.

Biografía 
Pedro S. Gallo nació en Santiago del Estero en 1857. Fue hijo de Pedro Gallo, gobernador de la provincia de Santiago del Estero entre 1861 y 1862, y 1879 y 1882, de orientación mitrista, y de María Magdalena García Achával. 

Pedro S. Gallo, pertenecía a la elite política de Santiago del Estero. Estudió la carrera de derecho en la Universidad de Córdoba, y se recibió como abogado. En 1881 su padre ocupa el cargo de Diputado Nacional por su provincia y se va a vivir en la flamante Capital Federal donde conoció a la joven Aurelia Levalle, hija del general Nicolás Levalle. Militaba en el Partido Autonomista Nacional (PAN). Arribó al pueblo de Carhué hacia 1885 para hacerse cargo de la estancia San Nicolás de Carhué, propiedad de su suegro, y pronto se convertirá en el político más importante del distrito. Ya en 1887 era nombrado Juez de Paz por la Comisión Municipal.

Su peso político en la ciudad estaba respaldado sin dudas por el PAN y por su yerno Nicolás Levalle, militar, fundador de Carhué, quien alcanzaría el Ministerio de Guerra y Marina durante las presidencias de Roca, Juárez Celman y Pellegrini, quien tenía un enorme prestigio en la política municipal y también en la nacional.

Fue intendente del partido de Adolfo Alsina en tres oportunidades, la primera entre 1891 y 1892, la segunda entre 1895 y 1897, y la tercera en 1903. 

Don Antonio Gallo, hermano de Gallo, fue intendente en 1907-1908 y 1910-1911. 

Pedro S. Gallo fallecería en Choele Choel el 30 de noviembre de 1929 a los 72 años.

Matrimonio y descendencia 
Pedro S. Gallo contrajo matrimonio con Aurelia Levalle, hija del general Nicolás Levalle, en 1885. El matrimonio tuvo cinco hijos: Guillermo (1883), Pedro (1885), Herminia (1886), Raúl (1889 ) y Rodolfo (1892). Su hija Herminia Gallo Levalle se casó con Rodolfo Arnedo, diputado nacional entre 1920 y 1924, intendente de la ciudad de Santiago del Estero entre 1924 y 1925 y presidente de la Unión Cívica Radical Antipersonalista de Santiago del Estero, matrimonio del cual nació Mario Arnedo Gallo, destacado intérprete y compositor folclórico. Su hijo, Diego Arnedo fue el bajista de la banda Sumo y es actualmente miembro del trio de Rock  “Divididos”.

Referencias 

Intendentes de Adolfo Alsina